Adam Kunicki (1903–1989) – polski lekarz, neurochirurg
 Aleksander Kunicki (1898–1986) – polski żołnierz, uczestnik I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej 
 Bogdan Kunicki (zm. 2017) – polski socjolog, prof. dr hab.
 Bronisław Kunicki – polski alpinista
 Franciszek Kunicki (ok. 1750–1828) – podkomorzy chełmski w 1784 roku, konsyliarz konfederacji targowickiej
 Kazimierz Kunicki (1898–1920) – podporucznik pilot Wojska Polskiego
 Leon Kunicki – postać fikcyjna
 Maciej Kunicki  (ur. 1956) – polski lekkoatleta, długodystansowiec
 Michał Ignacy Kunicki (1698–1751) – polski duchowny kościoła rzymskokatolickiego, biskup sufragan krakowski
 Mikołaj Kunicki (1914–2001) – kapitan armii radzieckiej
 Robert Kunicki (1881–1916) – działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Ryszard Paweł Kunicki (1873–1960) – lekarz, działacz socjalistyczny i niepodległościowy
 Stanisław Kunicki (1859–1942) – polski inżynier budownictwa, profesor Politechniki Warszawskiej
 Stanisław Kunicki (1861–1886) – polski działacz robotniczy i rewolucyjny
 Stefan Kunicki (ok. 1640–1684) – hetman Ukrainy Prawobrzeżnej w latach 1683–1684
 Stefan Kunicki (zm. 1766) – kasztelan chełmski, stolnik krasnostawski, podstoli chełmski
 Władysław Kunicki (1872–1941) – polski nauczyciel, działacz samorządowy, polityk PPS
 Władysław Kunicki-Goldfinger (1916–1995) – polski mikrobiolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, działacz socjalistyczny
 Tadeusz Kunicki (1900–1951) – polski urzędnik konsularny i dyplomata
 Tadeusz Kunicki (1919–1967) – polski wojskowy, generał brygady LWP
 Tadeusz Kunicki  (1927–1977) – polski polityk, minister przemysłu lekkiego w latach 1968–1977